Indywidualne Mistrzostwa Polski na Żużlu 1988 – zawody żużlowe, mające na celu wyłonienie medalistów indywidualnych mistrzostw Polski w sezonie 1988. Rozegrano cztery rundy wstępne, cztery turnieje ćwierćfinałowe, dwa półfinały oraz dwa finały (suma punktów zdobytych w obu finałach decydowała o końcowej klasyfikacji, w której zwyciężył Roman Jankowski).

Finał nr 1 
 Leszno, 24 września 1988
 Sędzia: Roman Siwiak

Finał nr 2 
 Leszno, 25 września 1988
 Sędzia: Roman Siwiak

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

1988
1988 w sporcie żużlowym
1988 w polskim sporcie